Moodna är ett släkte av fjärilar. Moodna ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mott
Moodna